Lavradio - uma freguesia portuguesa do concelho do Barreiro
Marquês do Lavradio - um título criado por D. José I
Conde do Lavradio -  um título criado por D. João V
Barão do Lavradio - José Pereira Rego, médico cirurgião e homem público brasileiro

Desambiguação